Дробітько Олександр Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дробітько Федір Федорович — бандурист.